КПИ может означать:

Образование 
 Кабульский политехнический институт (ныне Кабульский политехнический университет)
 Казанский политехнический институт (ныне Казанский национальный исследовательский технологический университет)
 Калининский политехнический институт (ныне Тверской государственный технический университет)
 Калининский педагогический институт (ныне Тверской государственный университет)
 Карагандинский политехнический институт (ныне Карагандинский государственный технический университет)
 Каунасский политехнический институт (ныне Каунасский технологический университет)
 Киевский политехнический институт
 Коломенский педагогический институт (ныне Государственный социально-гуманитарный университет)
 Краснодарский политехнический институт (Кубанский государственный технологический университет)
 Красноярский политехнический институт (вошёл в состав Сибирского федерального университета)
 Куйбышевский политехнический институт (ныне Самарский государственный технический университет)
 Курганский педагогический институт (Курганский государственный университет)
 Курский политехнический институт (ныне Юго-Западный государственный университет)

Политика 
 Коммунистическая партия Израиля
 Коммунистическая партия Индии
 Коммунистическая партия Индонезии
 Коммунистическая партия Ирландии
 Коммунистическая партия Исландии
 Коммунистическая партия Испании

См. также 
 
 
 КПИ(М) — Коммунистическая партия Индии (марксистская)
 КПИК — Коммунистическая партия Индокитая (название Коммунистической партии Вьетнама до 1951 года)
 KPI — ключевые показатели эффективности